Härtali (jiný přepis: Hertali) nebo Härtale (jiný přepis: Hertale) může být v Etiopii:

 Bäda Hajk – jezero v Etiopii
 Hertali (erupční zóna) – erupční zóna v Etiopii

Reference